Laspeyres ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Adolf Theodor Laspeyres (1800–1869), deutscher Jurist
 Étienne Laspeyres (1834–1913), deutscher Nationalökonom
 Heinrich Jakob Laspeyres (1769–1809), deutscher Entomologe
 Hugo Laspeyres (1836–1913), deutscher Mineraloge und Geologe
 Paul Laspeyres (1840–1881), deutscher Architekt und Architekturhistoriker

Laspeyres steht für
 den Laspeyres-Index, ein Recheninstrument aus der Volkswirtschaftslehre